Ledizione 1940-41 del Nemzeti Bajnokság I vide la vittoria finale del Ferencváros, che conquistò il suo 16º titolo.

Capocannoniere del torneo fu György Sárosi del Ferencváros con 29 reti.

Classifica finale

(C) Campione nella stagione precedente
(N) squadra neopromossa

Verdetti
 Ferencváros campione d'Ungheria 1940-41.
 BSZKRT, Tokod ÜSC, Törekvés SE e Szombathelyi Haladás retrocesse in Nemzeti Bajnokság II.

Note

Collegamenti esterni
 

Calcio nel 1940
Calcio nel 1941
Campionato ungherese di calcio